Tres Islas puede referirse a:
 Tres Islas, yacimiento arqueológico maya, en Guatemala.
 Tres Islas, archipiélago en el estado de Espírito Santo, Brasil.
 Tres Islas, localidad del departamento de Cerro Largo, Uruguay.
 Parque nacional Tres Islas, parque nacional en Queensland, Australia.